Korsberga (Småland), en plaats in de Zweedse gemeente Vetlanda
Korsberga (Västergötland), en plaats in de Zweedse gemeente Hjo